Il Val di Cornia Campiglia Marittima riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino tendente al granato limpidezza brillante
odore: profumo intenso e gradevole bouquet fine e complesso.
sapore: caratteristico austero asciutto.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Campiglia Marittima
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese